Det har funnits ett flertal personer med namnet Jöns Olsson:

Jöns Olsson i Kvarnbrodda, politiker (1836-1923)
Jöns Olsson i Nordanå, politiker (1825-1870)

Se även
Johannes Olai